Росален-дель-Монте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 30,67 км². Население — 98 человек.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки